Fábián Dániel (1748–1830) újságíró, szerkesztő, hivatalnok
 Fábián Dániel (1810–1894) református lelkész
 Fábián Dániel (1901–1980) orvos, irodalomszervező, politikus

Jegyzetek